A Boarding House Romance – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Boarding House Romance – cortometraggio del 1914 diretto da Charles H. France